— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан в 1982 году ботаниками К. П. Поповым и Нешатаевой в ходе исследования флоры Средней Азии.

Распространение, описание 
Эндемик Туркмении, распространённый на юге страны.

Клубневой геофит.

Примечания 

Флора Средней Азии
Эндемики Туркменистана
kopetdagensis